Zavoj kan syfta på:

Geografi 
 Zavoj, Bulgarien – distrikt i Bulgarien
 Zavoj, Nordmakedonien – by i Nordmakedonien